Шалльштадт () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Фрайбург. Входить до складу району Брайсгау-Верхній Шварцвальд.

Площа — 19,56 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Відомі люди 
 Народився Мартін Вальдземюллер (бл. 1470 р.—1522 р.) — німецький картограф, відомий завдяки складанню найбільш ранньої карти (1507 рік), на яку нанесено назву «Америка».

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Баден-Вюртембергу